Новый мост через Ялуцзян () — комбинированный мостовой переход, пересекающий реку Ялуцзян, расположенный на территории китайского города Даньдун и северокорейского города Синыйджу; 18-й по длине основного пролёта вантовый мост в мире (12-й в Китае и 1-й в КНДР). Мост должен был открыться еще в октябре 2014 года, но из-за задержек по строительству мостовых подходов на северокорейской стороне открытие отложилось. В настоящее время отсутствует съезд с моста на территории КНДР, и мост заканчивается в поле не доходя до Синыйджу. Является частью скоростной автодороги, которая не открыта.

Характеристика 
Мост соединяет западный и восточный берега реки Ялуцзян соответственно район Чжэньсин городского округа Даньдун (провинция Ляонин) и город Синыйджу (провинция Пхёнан-Пукто).

Длина мостового перехода — 20,4 км, в том числе мост над руслом реки 3 026 м. Мостовой переход представлен двухпилонным вантовым мостом с длиной основного пролёта 636 м, который сменяется с двух сторон секциями балочной конструкции и двумя мостовыми подходами (эстакадами) с обеих сторон (северокорейский участок не построен). Высота основных башенных опор — 194,6 м. Башенные опоры имеют форму буквы Н. 

Имеет 4 полос движения (по две в обе стороны).

Является седьмым мостом через реку Ялуцзян и ближайшим к устью реки среди прочих. Стоимость строительства для КНР мостового перехода составила 350 млн. долларов США.

Примечания

Ссылки 
  New Yalu River Bridge (Baidu Encyclopedia) (китайский)
 New Yalu River Bridge (Hudong Encyclopedia) (китайский)

Вантовые мосты Китая
Транспорт в Ляонин